Bomal est le nom de deux villages wallons en Belgique : 

 Bomal, section de la ville de Durbuy, en province de luxembourg
 Bomal, section de la commune de Ramillies, dans le Brabant wallon